SBA je kratica, ki ima več pomenov:

 SBa, oznaka za spiralno galaksijo s prečko po Hubblovi razvrstitvi galaksij
 SBA (angleško Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia), oznaka za Akrotiri in Dhekelio